Новак Ђоковић је пети пут освојио титулу. У финалу је победио Дениса Шаповалова са 6:3, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Париз мастерс 2019.
Париз мастерс — појединачно